Messapia – in epoca preromana (V secolo a.C. circa), il territorio abitato dai Messapi
 Messapia – in epoca romana (I secolo a.C. circa), una delle quattro denominazioni in uso per indicare la penisola salentina (le altre tre erano Calabria, Iapygia e Sallentina)
 Messapia – ex-comune (fino al 2011) della Grecia centrale
 Dirfys-Messapia – comune (dal 2011) della Grecia centrale